UFC Fight Night: Błachowicz vs. Santos, также известно как UFC Fight Night 145 и UFC на ESPN+ 3 — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 23 февраля 2019 года на спортивной арене «O2 Arena» в городе Прага, Чехия.

В главном бою вечера Тиагу Сантус победил Яна Блаховича техническим нокаутом в третьем раунде.

Подготовка турнира 
Это был первый турнир UFC, организованный на территории Чехии.

Заглавным событием турнира стал бой в полутяжёлом весе между бывшим чемпионом KSW в полутяжёлом весе поляком Яном Блаховичем (#4 в рейтинге) и бразильцем Тиагу Сантусом (#6 в рейтинге).

Изменения карда 
На турнире планировался бой в полутяжёлом весе между Дарко Стошичем и Магомедом Анкалаевым. Однако Стошич вышел из боя 23 января, сославшись на травму. Его заменил новичок промоушена Клидсон Абреу.

Сэм Алви должен был встретиться с Гаджимурадом Антигуловым на этом турнире. Однако 25 января было сообщено, что Алви был выбран в качестве замены для другого боя на UFC 234, и бой был отменен.

Ожидалось, что на турнире в полусреднем весе Рамазан Эмеев встретится с Мишелем Празерисом. Однако 4 февраля стало известно, что Эмеев вышел из боя, сославшись на травму.  Его заменил новичок промоушена Исмаил Наурдиев.

На взвешивании Карлос Диего Феррейра и Клидсон Абреу не смогли уложиться в лимит своих весовых категорий. Феррейра весил 157 фунтов, на 1 фунт превышало лимит для боя в лёгком весе. Абреу весил 209 фунтов, что на 3 фунта превышало лимит для боя в полутяжёлом весе. Оба поединка проходили в промежуточной весовой категории. Феррейра и Абреу были оштрафованы на 20% своих гонораров за бой, в пользу своих соперников — Рустама Хабилова и Магомеда Анкалаева соответственно.

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Тиагу Сантус, Стефан Стрюве, Михал Олексейчук и Дуайт Грант

Последствия турнира

Рейтинг бойцов UFC 
26 февраля 2019 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Люси Пудилова (бывшая #14) покинула Топ-15 женского легчайшего веса (смена весовой категории на наилегчайшую).

 Маккензи Дерн (бывшая #15) покинула Топ-15 женского минимального веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night